LPX steht für:
 Low Profile eXtension, ein Formfaktor von Hauptplatinen, siehe Formfaktor (Computertechnik)
 Landing Platform eXperimental, Alternativbezeichnung der Dokdo-Klasse von amphibischen Angriffsschiffen (Hubschrauberträgern) der Marine der Republik Korea
 Lean Packet Exchange, ein proprietäres Protokoll für die Anbindung von NDAS-Speichermedien, siehe Network Direct Attached Storage
 Leipzig Power Exchange (Leipziger Strombörse), siehe European Energy Exchange
 Flughafen Liepāja (IATA-Code), Flughafen in Lettland

lpx steht für:
 Lopit (ISO-639-3-Code), eine der Lotuxo-Maa-Sprachen

Abkürzung